Bárbara hace referencia a varios artículos:

Nombre propio 
 Bárbara (nombre), nombre propio femenino;

Personas 

 Bárbara, guardameta de fútbol brasileña
 Bárbara Álvarez
 Bárbara Antonie Barth
 Bárbara Blomberg
 Bárbara Bonola
 Bárbara Borges
 Bárbara Carrera
 Bárbara Cayo
 Bárbara Coronel
 Barbara Cox Anthony, editora estadounidense
 Bárbara D'Achille
 Bárbara de Braganza
 Bárbara de Brandeburgo (1423-1481)
 Bárbara de Brandeburgo (1464-1515)
 Bárbara de Celje
 Bárbara de Habsburgo
 Bárbara de Nicomedia, santa, virgen y mártir cristiana
 Bárbara de Oliveira
 Bárbara de Santo Domingo
 Bárbara de Zápolya
 Bárbara Délano
 Bárbara Dührkop
 Bárbara Edelpeck
 Bárbara Elorrieta
 Bárbara Enríquez Díaz Cabeza de Vaca y Palacios
 Bárbara Figueroa
 Bárbara Gil
 Bárbara Goenaga
 Bárbara González Oteiza
 Bárbara Jacobs
 Bárbara Jagellón
 Bárbara Lamadrid
 Barbara Lea, cantante estadounidense de jazz
 Bárbara Lennie
 Bárbara Lombardo
 Bárbara Luna
 Bárbara Lys
 Bárbara María Hueva
 Bárbara Moraga
 Bárbara Mori
 Bárbara Mujica (1943-1990), actriz argentina;
 Barbara Mujica (19??-), escritora estadounidense.
 Bárbara Muñoz (1985–), cantante chilena que actualmente residente en Miami, conocida como “B&B”;
 Bárbara Muñoz (1992–), futbolista chilena.
 Bárbara Muñoz (1983–), actriz española;
Bárbara Paciorek Kowalowka
 Bárbara Palacios
 Bárbara Paz
 Bárbara Plaza
 Bárbara Radziwiłł
 Bárbara Rebolledo
 Bárbara Recanati
 Bárbara Rey
 Bárbara Riveros
 Bárbara Ruiz-Tagle
 Bárbara Santa-Cruz
 Barbara Trentham, actriz estadounidense
 Bárbara (mártir)
 Barbara, cantante francesa

Películas
 Bárbara atómica (1952), argentina.
 Bárbara (película de 1980), dirigida por Gino Landi, con Raffaela Carrá.
 Barbara (película de 2012), con Barbara Hoss.
 Bárbara (película de 2017), boliviana.

Además 
 Barbara (obra de teatro), obra de teatro de Benito Pérez Galdós;
 Bárbara (historieta), cómic argentino de ciencia ficción;
 Barbara (Italia), localidad italiana;
 Bárbara y Dick, dueto musical argentino.

Véase también 
 Doña Bárbara (desambiguación)